El término Novoivánovski ( puede referirse a:

Novoivánovski (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novoivánovski (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novoivánovski (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.